Фіорелла Боніселлі і Гейл Бенедетті були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Фіорелла Боніселлі, яка виступала в парі з Марією-Терезою Назуеллі. Боніселлі та Назуеллі програли в першому колі парі Мері Карілло і Даян Еверс.

Регіна Маршикова і Пем Тігуарден виграли титул, перемігши у фіналі пару Рейні Фокс і Гелен Гурлей з рахунком 5–7, 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Жінки, парний розряд
1977 у жіночому тенісі